Flussgraben und Flußgraben heißen die folgenden Gewässer:

 Flussgraben (Banngraben), rechter Zufluss des Banngrabens (zum Mühlbach, zum Oberrhein bei Scherzheim) bei Hohbühn, Stadt Rheinau (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Flußgraben (Biddersbach), linker Zufluss des Biddersbachs in Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Flussgraben (Boker Kanal), linker Zufluss des Boker Kanals (zur Glenne) in Lippstadt, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Flussgraben, Oberlauf des Ickbach (Breitbach) (zum Breitbach, zum Main) bis Oberickelsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Flussgraben (Ländernach), linker Zufluss der Ländernach bei Balgach, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Flußgraben (Trebgast), linker Oberlauf der Trebgast bis zum Bahnhof von Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Flussgraben (Uhlberger Graben), linker Zufluss des Uhlberger Grabens (zum Wittigbach) vor Zimmern, Stadt Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Flußgraben (Weilach), rechter Zufluss der Weilach nach Holzhausen, Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Flußbach, Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz